Тейп, тэйп — термин, имеющий происхождение от различных слов других языков:

 Тейп (от  «полоса, лента») — в спортивной медицине клейкая лента из ткани, напоминающая лейкопластырь, используемая для фиксации или поддержки суставов.
 Тейп (от , нахск. тайпа: «род, племя») — единица организации вайнахских народов (чеченцев, ингушей, бацбийцев)

См. также 
Тейпирование — в разных областях человеческой деятельности процесс наложения различных видов специальных лент ( «лента, тесьма»):
 тейпирование во флористике — способ укрепления букета из срезанных цветов и продления сохранения им товарного вида с использованием специальной ленты — тейпа — для закрепления тампона с увлажняющей срезы цветов жидкостью на основании стеблей.
 тейпирование в спортивной медицине — закрепление спортивного тейпа на различных участках поверхности тела.